Плиса — название некоторых географических объектов.

Населённые пункты
 Плиса (Витебская область)
 Плиса (Крупский район)
 Плиса (Смолевичский район)
Реки
 Плиса (приток Березины)
 Плиса (приток Бобра)
 Плиса (приток Немана)

См. также 
 Плисса